Příjmení Gabriel či Gabrielová nosí více osobností:

 Alfons Gabriel (1894–1975) – rakouský geograf a cestopisec
 Bronislava Gabrielová (1930–2005) – historička umění, redaktorka a recenzentka
 Fernand Gabriel (1878–1943) – francouzský automobilový závodník
 Ingeborg Gabriel (* 1952) – rakouská katolická teoložka, profesorka vídeňské univerzity
 Jan Gabriel (* 1949) – český surrealistický básník, překladatel, výtvarník a publicista
 Ján Gabriel – více osob, viz rozcestník
 Jiří Gabriel (1930–2020) – český filozof

 Josef Ambrož Gabriel (1820–1880) – český politik ze Sušicka, poslanec zemského sněmu
 Juan Gabriel (1950–2016) – mexický zpěvák
 Martin Gabriel (* 1987) – slovenský fotbalista
 Michal Gabriel (* 1960) – český sochař a pedagog
 Milada Gabrielová (* 1959) – česká malířka
 Peter Gabriel (* 1950) – anglický hudebník
 Petr Gabriel (* 1973) – český fotbalista
 Reuben Gabriel (* 1990) – nigerijský fotbalista
 Sigmar Gabriel (* 1959) – německý politik
 Věra Gabrielová (1919–2002) – česká herečka a fotografka

Odkazy

Reference

Externí odkazy